Wind puede referirse a:

 Wind (sonda espacial). Sonda de la NASA para medición del viento solar.
 MSI Wind, subportátil producida por Micro-Star International.
 Wind Tre, operador italiano de telecomunicaciones.
 Wind, antiguo operador italiano de telecomunicaciones.
 Abreviatura científica para el botánico F.H. Wind.
 Wind, banda de rock alemana.
 La fuerza del viento en inglés Wind (1992-), una película estadounidense.